Mph eller MPH kan syfta på:

MPH – ett mått på hastighet, se Miles per hour
MPH – ett Nintendo DS-spel, se Metroid Prime Hunters
MPH –  en kampanj av Bob Geldof, för att eliminera svälten i Afrika, se Make Poverty History.